Fotbollsallsvenskan 1946/1947 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 26 juli-10 november 1946 och vårsäsongen spelades 13 april-1 juni 1947.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1946
Fotboll i Sverige 1947
1946/1947
Fotbollssäsongen 1946/1947